Rauchkorn steht für:
 deutschen Whisky
 frühneuzeitliche  Abgabe für das Haus oder die Feuerstelle
 Rauhkorn oder Raukorn, ein Gemenge aus Hafer und Gerste